

Sigle 
 Temperatura media invernale in °C
 TMI (Tribunel militaire international) Tribunale Militare Internazionale. Con la fine della Seconda guerra mondiale, si istituì il TMI a cui fu affidata la celebrazione dei processi e l'esecuzione delle condanne per i crimini di guerra.
 Three Mile Island Centrale nucleare americana nota per il grave incidente avvenuto nel 1979.
 Tendenza Marxista Internazionale, organizzazione internazionale di partiti trotskisti

Codici 
 TMI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tumlingtar (Nepal)

Altro
 Too Much Information (Troppe informazioni) – sovraccarico cognitivo